Cedros, pluriel de cedro en espagnol et en portugais, peut désigner

Toponymes

Cedros, municipalité située dans le département de Francisco Morazán.

Île Cedros, dépendant de la municipalité d'Ensenada, située dans l'État de Basse-Californie ;
 Cedros, village situé sur l'île ci-dessus.

Cedros peut désigner plusieurs subdivisions de la région autonome des Açores :
 Cedros, paroisse civile de la municipalité de Horta, située dans l'île de Faial ;
 Cedros, paroisse civile de la municipalité de Santa Cruz das Flores, située dans l'île de Flores.

Cedros, municipalité située dans la région de Siparia, sur l'île de la Trinité.

Voir aussi